

Geografia 
 Spagna
 Chinchilla de Monte-Aragón – comune nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

Mammiferi 
 Chinchilla – genere di roditori originari della zona delle Ande
 Chinchilla brevicaudata – roditore della famiglia Chinchillidae
 Chinchilla lanigera – roditore della famiglia Chinchillidae
 Persiano Chinchillà – gatto persiano a pelo lungo

Persone 
 Edgar Chinchilla – calciatore guatemalteco, attaccante
 Laura Chinchilla Miranda – politica costaricana già Presidente della Repubblica di Costa Rica
 Pablo Chinchilla – calciatore costaricano, difensore